Simari puede hacer referencia a:

 Leopoldo Simari, actor argentino.
 Tomás Simari, actor argentino.
 Cristian Simari, esquiador argentino.